Lacrimosa (Réquiem), uma das partes do hino Dies Irae
 Lacrimosa (banda), alemã
 "Lacrimosa", uma canção de Kalafina usada no anime Kuroshitsuji
 "Lacrymosa", uma canção gravada pela banda Evanescence
 208 Lacrimosa, um asteroide

Lacrimosa